Открытый чемпионат Хорватии 2007 — 18-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью ATP Тура 2007 в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2007 году турнир прошёл с 23 по 29 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Станислас Вавринка
 в парном разряде —  Ярослав Левинский и  Давид Шкох

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Карлос Мойя обыграл  Андрея Павела со счётом 6-4, 6-2.
 Мойя выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мойя в пятый раз выиграл местные соревнования (до этого в 1996 и с 2001 по 2003 года)
 Павел сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Джокович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= П. Андухар
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В. Троицки
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= П. Русевски
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=
| RD1-team05= К. Берлок
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М. Гонсалес
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= В. Ханеску
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Я. Типсаревич
| RD1-score08-1=0r
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= И. Любичич
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А. Павел
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=SE
| RD1-team11= Р. Хасе
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ф. Мантилья
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Зверев
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф. Серра
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л. Длоуги 
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ф. Воландри
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Джокович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В. Троицки
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7
| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Берлок
| RD2-score03-1=613
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= В. Ханеску
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=
| RD2-team05= А. Павел
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=SE
| RD2-team06= Р. Хасе
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Зверев
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Ф. Воландри
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= В. Троицки
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= К. Берлок
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= А. Павел
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Ф. Воландри
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= В. Троицки
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= А. Павел
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Лукаш Длоуги /  Михал Мертиняк''' обыграли  Ярослава Левинского /  Давида Шкоха со счётом 6-1, 6-1.
 Длоуги выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мертиняк выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 ATP Тур 2007

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2007 года
2007